Чемпионат Азии по борьбе 2013 года проводился в столице Индии Нью-Дели с 18 по 22 апреля. Было разыграно 24 комплекта медалей: 8 — у мужчин в вольном стиле, 8 — у мужчин в греко-римском стиле и 8 — у женщин в вольном стиле.

Участники 
Приняло участие 237 спортсменов из 20 стран Азии.

  (21)
  (10)
  (21)
  (14)
  (6)

  (21)
  (3)
  (21)
  (18)
  (14)

  (7)
  (2)
  (21)
  (3)
  (8)

  (10)
  (6)
  (7)
  (15)
  (9)

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Греко-римская борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Командное первенство

Ссылки 
 Информация на сайте FILA

2013
Борьба
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Индии
Международные спортивные соревнования в Нью-Дели
Борьба
2013 год в борьбе
Апрель 2013 года